Luusua ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Luusua (* 1988), finnischer Skilangläufer
 Tapio Luusua (* 1981), finnischer Freestyle-Skier